EDI est un code qui peut signifier :
 .

EDI est un sigle qui peut signifier
 environnement de développement intégré, un logiciel de développement de logiciel (IDE en anglais) ;
 échange de données informatisé, le terme générique définissant un échange d'informations automatique entre deux entités ;
Emprunt à durée indéterminée, définissant une forme de vol, de subtilisation non assumée par son acteur à une personne qu’il connaît et dont il souhaite faire profit.